Palácio da República (Almaty), sala de concertos no Cazaquistão
 Palácio da República (Berlim), edifício histórico na Alemanha;
 Outro nome do Palácio Presidencial (Guiné-Bissau), em Bissau, Guiné-Bissau.